Júlvez ist der Familienname folgender Personen:

 Encarnación López Júlvez (1897–1945), argentinisch-spanische Tänzerin, Choreografin und Sängerin, siehe La Argentinita
 Pilar López Júlvez (1912–2008), spanische Tänzerin, Choreografin und Tanzlehrerin